Kenny G – sassofonista statunitense
 Kenny G – album di Kenny G del 1982
 Kenny G – singolo di Matuê del 2019